Anne Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anne Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Anne Lake (Madera County, Kalifornien)
 Anne Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Anne Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Ann Lake
 Anna Lake
 Annie Lake